Berezovka o Berezivka (en ucraïnès Березівка, en rus Березовка) és una vila de la província de Khàrkiv, Ucraïna. El 2021 tenia una població de 1.581 habitants.

Referències 

Pobles d'Ucraïna